Villanueva de los Infantes peut désigner deux communes espagnoles :
 Villanueva de los Infantes, commune de la province de Ciudad Real, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Villanueva de los Infantes, commune de la province de Valladolid, communauté autonome de Castille-et-León.

Voir aussi